Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – jedna z wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie kujawsko–pomorskim.

Lokalizacja 
TARR znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Rudak, przy ul. Włocławskiej 167.

Historia 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego powstała 8 czerwca 1995 roku, a jej założycielami i pierwszymi udziałowcami byli: Wojewoda Toruński reprezentujący Skarb państwa, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Toruński Klub Technika Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Warszawie.

W 2000 roku TARR przystąpiła do Krajowego Systemu Usług dla MŚP nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 2001 roku Agencji przyznano status Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko‑pomorskiego. 1 maja 2005 roku TARR otworzyła Toruński Park Technologiczny, a w 2013 roku otwarto w nim Centrum Przetwarzania Danych Exea Data Center.

We wrześniu 2019 roku otwarto II Toruński Park Technologiczny przy ul. Andersa.

Siedziba 
W latach 1995–2005 siedziba instytucji mieściła się w neogotyckim gmachu przy ul. Kopernika 4, a następnie przeniesiono ją do nowo wybudowanego obiektu przy ulicy Włocławskiej 167.

Zobacz też 
 Gospodarka Torunia

Przypisy 

Spółki akcyjne
Przedsiębiorstwa w Toruniu
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1995